Boguti je ime več naselij:
 Boguti, Črna gora - naselje v občini Cetinje, Črna gora
 Boguti, Srbija - naselje v občini Sjenica, Srbija